Херодиан може да се отнася за:

 Елий Херодиан – древен гръцки граматик от 2 век
 Херодиан (историк) – древен гръцки историк от 1-вата половина на 3 век, автор на „Истории след Марк Аврелий“